Danmarksmesterskaberne i landevejscykling 2015 blev afholdt fra 25. – 28 juni 2015 i Rønde på Djursland. Konkurrencerne for U23 blev afholdt 5. og 7. juni i Randers.

Medaljeoversigt

Resultater

Herrer

Enkeltstart, elite

Linjeløb, elite

Enkeltstart, U23

Linjeløb, U23

Damer

Enkeltstart, elite

Linjeløb, elite

Eksterne henvisninger 
 DM-medaljevindere gennem tiderne hos Danmarks Cykle Union

Cykelløb i 2015
2015